Анвар Хасанович Нагаев (; , ) — татарский советский театральный художник. Народный художник Татарской АССР (1970), заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1957).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны.

До 1950 года обучался в Казанском художественном училище, под руководством П. Т. Сперанского (1891—1964), одного из основоположников и крупнейших мастеров театрально-декорационного искусства Советской Татарии.

В 1946—1954 гг. — художник-исполнитель. С 1950 по 1982 год — художник Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. В 1964—1982 годы — главный художник театра оперы и балета им. Мусы Джалиля (Казань).

Творчество 
Оформил декорации и костюмы к спектаклям:
 «Иоланта» П. И. Чайковского (1952),
 «Ильдар» Н. Жиганова (1954),
 «Чио-Чио-сан» Джакомо Пуччини (1955),
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1956);
 «Джалиль» Н. Жиганова (1957),
 «Самат» Х. Валиуллина (1957)
 «Чародейка» Чайковского (1958),
 «Паяцы» Р. Леонкавалло (1958);
 «Русалка» А. Даргомыжского (1959),
 «Горная быль» А. Ключарёва (1959),
 «Тропою грома» Кара Караева (1959),
 «Раушан» З. Хабибуллина (1960),
 «Шурале» Ф. Яруллина
 «Иван Сусанин» М. Глинки (1968) и др.

Написал эскизы декораций к ряду спектаклей Татарского театра им. Г. Камала (Казань).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1957)
 Народный художник Татарской АССР (1970)

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964.
 «Татарский энциклопедический словарь». Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999
 «Татарская энциклопедия». Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002-14

Сценографы СССР
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Персоналии:Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
Выпускники Казанского художественного училища
Художники Татарстана
Художники Казани